Виктор Александрович Бейлис (род. 10 марта 1943, Байрамали) — советский и российский филолог, этнограф-африканист, писатель и переводчик. Кандидат филологических наук

Биография 

Родился 10 марта 1943 года в Байрамали, куда был эвакуирован Одесский университет, где работали его родители: отец — историк, мать — биолог.

До 1961 жил с родителями во Львове. 

Окончил Институт восточных языков при МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1970—1992 годах работал в ИНИОН.

С 1992 живёт в Германии, преподает во Франкфуртском университете.

Переводил африканский фольклор, зарубежные работы по африканистике (В.Тёрнер и др.).

Научные труды
 Воле Шойинка. М.: Наука, 1977
 Ислам и традиционные религии в Тропической Африке. М.: ИНИОН, 1983
 Динамика социокультурных структур в Африке. М.: ИНИОН, 1985
 Традиция в современных культурах Африки. М.: Наука, 1986
 Сын ветра: Сказки Центр. и Юж. Африки/ Сост. и вступ. ст. В. А. Бейлиса. М.: Художественная литература, 1989

Проза 
 Реабилитация Фрейда — Бахтин и другие — Завтрак на пленэре — Актеон. М.: Русслит,1992 (англ. пер. — The rehabilitation of Freud; Bakhtin and others: two novellas. New York: Other Press, 2002)
 Смерть прототипа, или Портрет: Роман. М.: Глас, 2005

Ссылки 
 
 
 В журнале Сноб 
 В журнале Букник
 На сайте Лица русской литературы 

Филологи СССР
Этнографы СССР
Африканисты СССР
Писатели России по алфавиту
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Сотрудники ИНИОН
Преподаватели Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте